Џубокс може бити:
 Џубокс (енгл. Jukebox) делимично аутоматизовани музички уређај
 Џубокс, рок часопис у издању НИП Дечје Новине из Горњег Милановца